Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. није одбранио Конрад Буковјецки из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовала су 18 такмичара из 15 земаља

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=90%
|-
!colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 2019.
|-
| Светски рекорд| Ренди Барнс
| 
| 22,66| Лос Анђелес, САД
| 20 јануар 1989.
|-
| Европски рекорд
| rowspan="2" | Улф Тимерман
| rowspan="2" | 
| 22,55
| Зенфтенберг, Источна Немачка
| 11. фебруар 1989.
|-
| Рекорди европских првенстава| 22,19| Лијевен, Француска
| 21. фебруар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани| Рајан Краусер
| 
| 22,33| Њујорк, Сједињене Државе
| 9. фебруар 2019.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани| Давид Шторл
| 
| 21,32| Лајпциг, Немачка
| 16. фебруар 2019.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства 2019.
|-
|-
|Најбољи европски резултат сезоне у дворани| Михал Харатик
| 
| 21,65 
| Глазгов, Уједињено Краљевство
| 1. март 2019.
|}

 Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у бацању кугле у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ) Светска ранг листа (ИААФ). Прибављено 4.3.2019.

-
<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Квалификациона норма 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године у 11:30 по локалном времену. Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 20,90 метара (КВ). Норму је испунило 4 такмичара, а 4 су се пласирали на основу постигнутог резултата (кв).,Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године у 20:35 по локалном времену.

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 35. Европског првенства у дворани 1970—2019.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани